Siemens AG, empresa alemanya dedicada, entre d'altres, als aparells electrònics i de telecomunicació
 Siemens & Halske, empresa
 Siemens (unitat), unitat del sistema internacional per a la mesura de la conductància elèctrica
 Siemens (procés), procés per produir silici policristal·lí
 Werner von Siemens (1816 – 1892), industrial i inventor alemany, fundador de Siemens AG i inventor d'una de les primeres dinamos comercials